Тазабеков:
 Тазабеков, Мамбетсалы — старший табунщик колхоза имени Энгельса Будённовского района Таласской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1949).
 Тазабеков, Мухамеджан Оразбайулы — казахстанский поэт айтыса, импровизатор, заслуженный деятель Казахстана (2014).
 Тазабеков, Тлепбай Тазабекович — казахский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, основоположник аграрного почвоведения в Казахстане.